Aquesta llista mostra les 505 comunes (communes) del departament de l'Orne ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants de l'Orne

 
Orne